Киевка — деревня в восточной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Красноармейская волость».

Расположена в 4 км к юго-востоку от города Порхов.

Численность населения составляет 11 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Порховского района